

Biochimica 
 Q – abbreviazione della glutammina nella codifica degli amminoacidi ordinari  
 Q – uno dei nomi del coenzima Q

Cinema e televisione 
 Q – personaggio della serie di James Bond
 Q – personaggio della serie di Men in Black
 Q – personaggio che compare in diverse puntate delle serie televisiva di Star Trek e anche il nome della razza a cui appartiene
 Q – personaggio della serie televisiva Le isole perdute
 Q – film del 2011 di Laurent Bouhnik
 Q – serie televisiva britannica andata in onda dal 1969 al 1982
 Q – rete televisiva filippina

Editoria 
 Q – rivista musicale britannica

Elettronica 
 Q – simbolo del fattore di merito di un filtro

Fisica 
 Q – simbolo della carica elettrica e del calore
 Q – simbolo del quintale (unità non ufficiale di misura di massa)
 q – simbolo del quark, un tipo di particella elementare

Informatica 
 Q – linguaggio di programmazione
 Q –  componente runtime del QSDK

Latino 
 Q. – nell'antica Roma era l'abbreviazione del praenomen "Quintus"
 q. – Abbreviazione del latino quondam: un tempo, in passato. Era usato in luogo di fu, anteposto al nome di persona defunta

Letteratura 
 Q – romanzo di Luther Blissett
 Q – pseudonimo con cui si firma lo scrittore Arthur Quiller-Couch
 Q – personaggio principale del racconto cinese La vera storia di Ah Q di Lu Xun. A causa di questo racconto "Ah Q" in Cina significa "qualcuno che dichiara la vittoria morale nonostante le frequenti sconfitte"

Matematica 
  rappresenta il campo dei numeri razionali
 q è usata per indicare un numero primo quando p è già stata usata
 q – nella formula di una retta in un piano cartesiano indica tipicamente l'incidenza con l'asse delle ordinate

Medicina 
 Q – infezione batterica, la febbre Q

Musica 
 Q – album dei Mr. Children
 Q Concert – album del 1980 di Ivan Graziani, Ron e Goran Kuzminac
 Q Concert – album del 1981 di Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e i New Perigeo
 Q Concert – album del 1982 di Goran Kuzminac, Mario Castelnuovo e Marco Ferradini
 Q disc – disco in vinile a 33 giri contenente quattro canzoni

Trasporti 
 Q – sigla automobilistica internazionale del Qatar.
 Q – sigla che l'Audi utilizza per la classificazione dei SUV che produce.

Videogiochi 
 Q – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter

Altro 
 Q – negli scacchi, simbolo inglese per la Donna
 Q – nelle carte da gioco a semi francesi viene usato per segnare la Regina
QAnon – movimento americano di estrema destra, spesso abbreviato in Q
 Q – abbreviazione usata dagli studiosi del Nuovo Testamento per descrivere la Fonte Q, un'ipotetica "fonte" scritta perduta (in tedesco, Quelle, da cui, Q), che sta dietro ai vangeli sinottici.